Lánský potok bezeichnet mehrere Bäche

 Lánský potok, linker Zufluss zur Elbe in Tschechien
 Lánský potok, rechter Zufluss zur Lubina (Oder) in Tschechien
 Lánský potok, linker Zufluss zur Świdna in Tschechien und Polen; siehe Lánský potok (Świdna)